Zigon bzw. Žigon ist der Familienname folgender Personen:

 Avgust Žigon (1877–1941), slowenischer Literaturhistoriker
 Darko Žigon  (* 1949), slowenischer Maler
 Dejan Žigon (* 1989), slowenischer  Fußballspieler
 Franz Zigon (* 1924), österreichischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Helena Žigon (* 1928), slowenischer Marathonläufer
 Hinko Žigon (* 1986), slowenischer Fußball- und Futsalspieler
 Ivana Žigon (* 1968), serbische Schauspielerin; Tochter von Stevo Žigon et Jelena Žigon
 Jelena Žigon (1933–2018), serbische Schauspielerin
 Majda Žigon (* 1948), slowenischer Chemieingenieur
 Stevo Žigon (1926–2005), slowenisch-serbischer Schauspieler

Für die slowenische Ortschaft dieses Namens, siehe Žigon (Slowenien).